Dvärgsnäckor (Ellobiidae) är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Dvärgsnäckor i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen sötvattenslungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ellobiidae 38 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor